Стевин, Симон (1548—1620) — фламандский математик, механик и инженер.
 Стевин — большой ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны.